Личното име Камен има славянски произход и означава камък. Камен е разпространено българско мъжко име. Среща се рядко в други страни (като САЩ, вероятно пренесно от български емигранти.

Това име носят и следните селища:
 град Камен (Германия) (Kamen) в провинция Северен Рейн-Вестфалия, Германия
 4 български села:
 Камен (Област Велико Търново), България
 Камен (Област Добрич), България
 Камен (Област Сливен), България
 На камен, Албания